Замок Монбельяр — резиденция правителей княжества Монбельяр.

Он находится на скале над городом Монбельяр. На месте замка уже во времена галло-римлян находилось укрепление и смотровая башня для защиты поселения Мандёр (Mandeure). В XI — XII веках замком владел Монбельярский дом. До 1397 года замок принадлежал роду Монфокон, вассалам Бургундского графства. Потом он перешёл Вюртембергским.

В 1793 году замок стал частью революционной Франции. До 1933 года в нём находился гарнизон, потом он стал музеем.

См. также 
 Графство Монбельяр
 Список графов и князей Монбельяра

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Château de Montbéliard 
 Фотографии

Здания и сооружения Монбельяра
Монбельяр
Музеи региона Бургундия — Франш-Конте